This One's for You (album van Luke Combs)
 This One's for You (David Guetta)